Goiás Esporte Clube este un club de fotbal din Goiânia, Goiás, Brazilia.

Lotul actual

Antrenori 

 Zé Mario (1987–88)
 Luiz Felipe Scolari (1988)
 Zé Mario (1991–92)
 Carlos Alberto Silva (1997–98)
 Lori Sandri (2001)
 Nelsinho Baptista (Aug 27, 2002 – iunie 18, 2003)
 Edinho (Aug 27, 2002 – iunie 15, 2003)
 Cuca (mai 26, 2003 – Dec 13, 2003)
 Ivo Wortmann (Dec 16, 2003 – Feb 27, 2004)
 Celso Roth (30 martie 2004 – Dec 19, 2004)
 Péricles Chamusca (Jan 1, 2005 – aprilie 24, 2005)
 Edson Gaúcho (aprilie 24, 2005 – 17 iulie 2005)
 Geninho (18 iulie 2005 – mai 10, 2006)
 Antônio Lopes (mai 12, 2006 – Aug 14, 2006)

 Geninho (Aug 14, 2006 – mai 6, 2007)
 Wanderley Filho (int.) (mai 1, 2007 – mai 12, 2007)
 Paulo Bonamigo (mai 11, 2007 – Sept 15, 2007)
 Márcio Araújo (Sept 20, 2007 – Nov 29, 2007)
 Cassius Hartmann (int.) (Dec 1, 2007 – Dec 31, 2007)
 Caio Júnior (Jan 6, 2008 – mai 5, 2008)
 Vadão (mai 7, 2008 – iunie 15, 2008)
 Hélio dos Anjos (iunie 15, 2008 – Jan 25, 2010)
 Jorginho Cantinflas (Jan 25, 2010 – aprilie 20, 2010)
 Émerson Leão (aprilie 26, 2010 – Aug 27, 2010)

 Jorginho (Aug 29, 2010 – Nov 9, 2010)
 Arthur Neto (Nov 9, 2010 – iunie 28, 2011)
 Márcio Goiano (2011)
 Ademir Fonseca (2011)
 Enderson Moreira (2011–2013)
 Claudinei Oliveira (2014)
 Ricardo Drubscky (2014)
 Wagner Lopes (2015)
 Hélio dos Anjos (2015)
 Julinho Camargo (2015)
 Arthur Neto (2015–)

Referințe

Legături externe
Goiás Official Web Site 
Goiás Selection of Young Players 

Cluburi braziliene de fotbal
Fondări în 1943